HSE, voorheen ETS, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Eindhoven
 ETS, het Europese systeem voor emissiehandel (afgekort EU ETS)